Els macrostomorfs (Macrostomorpha) constitueixen una subclasse de platihelmints de vida lliure que habiten a l'aigua dolça i marina.

Filogènia 
Posició filogenètica dels macrostomorfs dins l'embrancament dels platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Referències 

 Doe DA, 1986. Ultrastructure of the copulatory organ of Haplopharynx quadristimulus and its phylogenetic significance (Plathelminthes, Haplopharyngida). Zoomorphology 106: 163-173.